Сан-Марино принимало участие в 15 летних и в 10 зимних Олимпийских играх. Дебютировали на летних Олимпийских играх в Риме в 1960 году и с тех пор пропустили только Игры 1964 года в Токио.

До 2021 года у сан-маринцев не было олимпийских медалей, но на Играх в Токио они завоевали сразу три, став самой малонаселённой страной, выигравшей медали на летних Олимпийских играх (на Олимпийских играх в целом рекорд удерживает Лихтенштейн, чьи спортсмены побеждали на зимних Играх, когда население страны составляло менее 25 тыс. человек).

Медалисты

См. также 
 Список знаменосцев Сан-Марино на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-Reference.com 
 Marino/ Сан-Марино на официальном сайте Олимпийского движения